Prédio Martinelli est un gratte-ciel de bureaux de  de hauteur, construit à São Paulo de 1922 à 1934. L'immeuble fut une première fois inauguré en 1929 avec 12 étages, mais la construction continua jusqu'en 1934 et l'immeuble fut complété avec 30 étages.

Histoire 
Il s'agit du plus ancien gratte-ciel du Brésil et d'Amérique latine, avec le Palacio Barolo construit en 1923 à Buenos Aires, en Argentine. Ce  fut le plus haut immeuble de São Paulo et du Brésil jusqu'à la construction de l'Altino Arantes en 1947.

L'immeuble a été construit par le commendatore Giuseppe Martinelli, un riche constructeur de navires immigré d'Italie, qui habitait avec sa famille dans une maison de 4 étages au sommet de l'immeuble, tout en disposant d'un ascenseur privé et d'un jardin. Du fait de difficultés financières, en 1934 Martinelli vendit l'immeuble au gouvernement italien. En 1943, le Brésil s'engageant dans la Deuxième Guerre mondiale contre l'Axe, toutes les propriétés italiennes furent confisquées par le gouvernement brésilien, dont cet immeuble.

Durant les années 1950, le bâtiment fut occupé par des familles pauvres pendant de nombreuses années. D'autre part, plusieurs partis politiques ont eu leur siège dans cet immeuble.

Il abrita dès 1929 les premières publicités lumineuses de São Paulo, qui, toutefois, furent retirées quelques années plus tard.

Le cabinet d'architectes Irmãos Lacombe a construit le Prédio Martinelli dans un style néo-classique, tandis que l'ingénierie du bâtiment est l’œuvre de Walter Merlo.

L'immeuble a été entièrement restauré de 1975 à 1979,  avant d'être classé monument historique en 1992.

Liens internes 

 Liste des plus hauts gratte-ciel de São Paulo

Liens externes

Notes et références 

Gratte-ciel à São Paulo
Gratte-ciel mesurant entre 100 et 149 mètres
Gratte-ciel construit en 1934